Miejscowości w USA:
 White Deer – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Carson
Gminy w USA:
 White Deer (ang. White Deer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union